Биккер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биккер, Андрис (1586—1652) — нидерландский политик, бургомистр Амстердама.
 Биккер, Вендела (1635—1656) — нидерландская аристократка времён «нидерландского золотого века».
 Биккер, Геррит (1554—1604) — нидерландский политик, бургомистр Амстердама.
 Биккер, Корнелис (1592—1654) — нидерландский политик, бургомистр Амстердама.
 Биккер, Якоб (1588—1647) — нидерландский политик.
 Биккер, Якоба (1640—1695) — нидерландская аристократка времён «нидерландского золотого века».
 Биккер, Ян (1591—1653) — нидерландский политик, бургомистр Амстердама.